Plusieurs unités navales canadiennes ont été nommées HMCS Chaudière.
  (I) était un destroyer de classe River, initialement commandé sous le nom de  jusqu'à son transfert à la Marine royale canadienne en 1943 ;
  (II) était un destroyer d'escorte de classe Restigouche qui a servi dans la Marine royale canadienne et les Forces canadiennes pendant la guerre froide.

Chaudiere